Fijisch rugby sevensteam (mannen)
 Fijisch rugby sevensteam (vrouwen)